Riksdagsvalget i Sverige 1991 til Sveriges rigsdag blev afholdt den den 15. september 1991.

Valgresultat

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Sverige 1991
Politiske valg i Sverige